Waltraut bezeichnet:

 Variante des Vornamens Waltraud
 den Asteroiden (890) Waltraut